Рики () — может означать:

Фамилия 
 Рики, Джордж (1907—2002) — американский скульптор и художник, представитель кинетического искусства.
  (1881—1965) — американский бейсболист и тренер.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Рики — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 Рики — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области.

СМИ, искусство 
 Рики — французский фильм Франсуа Озона 2009 года.